Lalitpur (district in India), een district in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Lalitpur (India), een stad in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Lalitpur (district in Nepal), een district in Nepal
 Patan of Lalitpur, een stad in Nepal